«Come Out and Play» — второй сингл (после I'll Be Waiting) американской панк-рок группы The Offspring, седьмой трек в альбоме Smash. Сингл был выпущен в качестве первого сингла с этого альбома. Сам же сингл считается большим прорывом в творчестве этой группы и был сильно популярен на радио. В своё время, достиг первой позиции в чарте Billboard.

Список композиций

Версия на CD и на виниловой пластинке

Чарты

Примечания 

Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Песни 1993 года
Песни The Offspring